Подгозд () — мале поселення в общині Нова Горица, Регіон Горишка, Словенія. Висота над рівнем моря: 706,8 м. Розташоване на північ від Трново.

Посилання 

 Вебсайт общини Нова Горица
 Статистичне бюро Республіки Словенія, населення общини Нова Горица

Населені пункти Словенії